Das Toray Pan Pacific Open 1994 war ein WTA-Tennis-Hallenteppichplatzturnier für Damen in Tokio. Es war als Turnier der Tier-I-Kategorie Teil der WTA Tour 1994 und fand vom 1. bis 6. Februar 1994 statt.

Im Einzel gewann Steffi Graf gegen Martina Navratilova mit 6:2 und 6:4. Im Doppel gewann die Paarung Pam Shriver / Elizabeth Smylie mit 6:3, 3:6 und 7:6 gegen Manon Bollegraf / Martina Navrátilová.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1994
Tennisturnier in Shibuya